

Cinema 
Non parlare baciami! (Kiss and Tell) – film del 1945 diretto da Richard Wallace
Kiss & Tell – film del 1997 diretto da Jordan Alan

Letteratura 
 Cos'è una ragazza (Kiss & Tell) – romanzo di Alain de Botton del 1995

Musica 
Kiss and Tell – singolo di Bryan Ferry del 1988
 Kiss & Tell – album delle Sahara Hotnights del 2004
Kiss & Tell – album dei Selena Gomez & the Scene del 2009
Kiss and Tell – EP degli You Me at Six del 2009
Kiss and Tell – singolo degli You Me at Six del 2009

Televisione 
 Il passato ritorna (Kiss and Tell) – episodio della settima stagione di Will & Grace
 Il primo bacio (Kiss and Tell) – episodio della prima stagione di Una mamma per amica
 Kiss & Tell – programma televisivo di MTV condotto da Camila Raznovich